Araquistáin puede hacer referencia a:

José Araquistáin Arrieta, futbolista español que jugaba como guardameta.
José María Araquistáin Oñaederra, futbolista española que jugaba como delantero.
Luis Araquistáin, escritor y político español.